Planina Gornja je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 248 stanovnika te 71 obiteljskih kućanstava.
Prema popisun stanovništva 2011. godine naselje je imalo 247 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete